Лига Европы УЕФА 2010/11 — 2-й розыгрыш футбольного клубного турнира — Лига Европы УЕФА, пришедшего на смену Кубку УЕФА. Финальный матч состоялся 18 мая 2011 года на стадионе «Авива» в Дублине.

Участники 
В розыгрыше Лиге Европы УЕФА 2010/11 участвуют 194 команды из 53 ассоциаций УЕФА. В соответствии с местом в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец еврокубкового сезона 2008/09 от каждой ассоциации в турнире принимает участие определённое количество команд:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6 (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция и Россия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 9 (Украина, Нидерланды и Румыния): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 10 по 51 (исключая Лихтенштейн, 41 ассоциация): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 52 по 53 (Мальта и Сан-Марино): 2 команды
 Ассоциация Лихтенштейна: 1 команда
Помимо них в розыгрыше участвуют:
 3 команды из стран, занявших первые места в рейтинге Fair Play за предыдущий сезон (Швеция, Дания, Финляндия)
 15 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов

Первый квалификационный раунд
 20 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 33 по 53 место (исключая Лихтенштейн)
 29 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 22 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 3 клуба, прошедшие по рейтингу «Fair Play»: «Ефле» (Швеция), «Раннерс» (Дания), «МюПа-47» (Финляндия)

Второй квалификационный раунд
 2 обладателя кубков ассоциаций, занявших места с 52 по 53 (см. изменения в сетке старта участников)
 23 обладателя кубков ассоциаций, занявших места с 29 по 51
 14 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 19 по 32 место
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 16 по 21 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 26 победителей первого квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд
 13 обладателей кубков ассоциаций, занявших места с 16 по 28 (см. изменения в сетке старта участников)
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях с 16 по 18 место
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 2 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях на 1 и 3 месте (см. изменения в сетке старта участников)
 40 победителей второго квалификационного раунда

Четвёртый квалификационный раунд
 15 обладателей кубков ассоциаций, занявших места с 1 по 15
 3 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 35 победителей третьего квалификационного раунда
 10 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов
 5 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов

Групповой этап
 победитель Лиги Европы 2009/10
 37 победителей четвёртого квалификационного раунда
 5 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов
 5 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов

Сетка старта участников 
Мадридский «Атлетико» стал финалистом Кубка Испании, что давало ему право стартовать с третьего квалификационного раунда, однако в качестве победителя предыдущего розыгрыша клуб получил путёвку напрямую в групповой этап. Из-за этого в сетке старта участников в турнире произошли следующие изменения:
 обладатель кубка ассоциации с местом 28 (Финляндия) начал участие с третьего квалификационного раунда
 обладатели кубков ассоциаций с местами 52 и 53 (Мальта и Сан-Марино) начали участие со второго квалификационного раунда

1 Финалист Кубка Англии «Портсмут» не был допущен к участию в Лиге Европы, освободившееся место занял «Ливерпуль».
2 «Мальорка», финишировавшая 5-й в чемпионате Испании, не прошла лицензирования УЕФА, освободившееся место занял клуб «Вильярреал».
3 «Ветра», финишировавшая 2-й в чемпионате Литвы не прошла лицензирования в Федерации футбола Литвы, освободившееся место занял клуб «Таурас.
4 Бронзовый призёр чемпионата Ирландии «Корк Сити» был ликвидирован, освободившееся место занял клуб «Дандолк».
5 Серебряный призёр чемпионата Казахстана «Локомотив (Астана)» не прошёл лицензирования УЕФА, освободившееся место занял клуб «Тобол».

Даты жеребьёвок и матчей

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 1 июля, ответные — 8 июля 2010 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 15 июля, ответные — 22 июля 2010 года.

|}

* Встреча «Сан-Жулиа» — «МюПа-47» 22 июля была прервана на 80-й минуте при счёте 0:1 из-за тяжёлых погодных условий. Матч был переигран 23 июля.
** Клубам «Атырау» и «Баку» засчитаны технические поражения со счётом 0:3 за участие в матчах в их составах дисквалифицированных футболистов.

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 27 и 29 июля, ответные — 3 и 5 августа 2010 года.

|}

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 17 и 19 августа, ответные — 24 и 26 августа 2010 года.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G 

''

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
Первые матчи прошли 15 и 17 февраля, ответные — 22 и 24 февраля 2011 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 10 марта, ответные — 17 марта 2011 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 7 апреля, ответные — 14 апреля 2011 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 28 апреля, ответные — 5 мая 2011 года.

|}

Финал

Победитель 
 
Победителем Лиги Европы УЕФА 2010/2011 стал Порту. Тренер триумфаторов Андре Виллаш-Боаш стал самым молодым тренером, выигравшим еврокубок. Это 2 успех Порту в Кубке УЕФА/Лиге Европы УЕФА и 7 под эгидой еврокубков.

Лучшие бомбардиры 

источник: УЕФА

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Лига Европы на официальном сайте УЕФА
 Список участников 2010/11
 Лига Европы 2010/11 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Этапы Еврокубков сезона 2010/11 на сайте «Еврокубки в цифрах»
 Матчи Еврокубков сезона 2010/11

Лига Европы УЕФА 2010/2011
2010/2011